Венгеров — прізвище. Відомі носії:
 Венгеров Володимир Якович — радянський режисер і сценарист ігрового кіно. Народний артист РРФСР (1978).
 Венгеров Максим Олександрович (1974, Новосибірськ) — ізраїльський скрипаль російського походження
 Венгеров Семен Опанасович (1855—1920) — російський історик літератури, бібліограф.

Прізвища